Prvenstvo Hrvatske u ragbiju za 1994./95. je osvojila splitska Nada.

Ljestvice i rezultati

Regija Jug 
 Nada - Split
 Jadran HRM - Split

Regija Sjever

Završnica

Izvori 
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996. Zagreb, 1996.

1994-95